Сергей Боженов:
 Боженов, Сергей Анатольевич  (род. 1965) — глава администрации, а затем губернатор Волгоградской области
 Боженов, Сергей Андреевич (род. 1957) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы VII созыва.